SBT peut faire référence à :
 à l'initiative Science Based Targets, qui aide les entreprises à travers le monde à se fixer des « objectifs fondés sur la science » de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre,
 au Sistema Brasileiro de Televisão, réseau de télévision brésilien.

Sigle de 3 caractères